Grand megye (Colorado)
Grand megye (Utah)